Belabbès est un nom propre qui désigne notamment :

Patronyme 
Belabbès est un patronyme, notamment porté par :
 Bachir Belabbès, ancien ministre de l'Emploi et des Affaires sociales du Maroc ;
 Hakim Belabbes, ciéaste marocain, réalisateur de Ashlaa, film documentaire de 2010 ;
 Youssef Belabbès, ancien ministre de la Santé publique du Maroc ;

 Belabbes Benkredda , écrivain, fondateur de The Munathara Initiative .

Toponyme

Belabbes, village de la wilaya de Aïn Defla.
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme